NLB liga 2006./07. je bila šesta sezona Jadranske lige u košarci te prva pod sponzorstvom Nove Ljubljanske Banke. Sudjelovalo je 14 klubova iz pet država, a prvak je postao Partizan iz Beograda.

Sudionici 
  Bosna ASA BHT, Sarajevo
  Široki Prima pivo, Široki Brijeg
  Budućnost, Podgorica
  Split Croatia Osiguranje, Split
  Zadar, Zadar
  Cibona, Zagreb
  Zagreb, Zagreb
  Helios, Domžale
  Geoplin Slovan, Ljubljana
  Union Olimpija, Ljubljana
  Crvena zvezda, Beograd
  FMP, Beograd
  Partizan, Beograd
  Hemofarm, Vršac

Rezultati

Ljestvice

Doigravanje 
Za razliku od prethodnih godina, nije igran završni turnir nego je igrano doigravanje na eliminiaciju nakon dvije pobjede (best-of-three).

Izvori 
 ABA liga, arhiv sezona 
 kosarka.org, statistički centar 

2006-07